Aufheim ist der Ortsname von

 Aufheim (Rieden), Ortsteil der Gemeinde Rieden, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Aufheim (Senden), Ortsteil der Stadt Senden, Landkreis Neu-Ulm, Bayern

Siehe auch:
 Aufham